Cannibal! The Musical (1993), een film, geregisseerd door Trey Parker
Cannibal (2004), een alternatieve titel van een Canadese horrorfilm White Skin van Daniel Roby
Cannibal - Aus dem Tagebuch des Kannibalen (2005), een Duitse film gebaseerd op het verhaal van Armin Meiwes
Cannibal (2006), een film uit 2006
Cannibal (2010), een film uit 2010, geregisseerd door Benjamin Vire
Cannibal (Kesha), een ep van de popzangeres Kesha
Cannibal (Static-X), een studioalbum uit 2007 van de metalband Static-X